American Horror Story, een Amerikaanse dramaserie
Alexander Hegius Scholengemeenschap, een voormalige scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs in Deventer